Église Saint-Dominique peut faire référence à :

Église Saint-Dominique, à Québec ;

Église Saint-Dominique, cathédrale, à Fuzhou ;
  ;

Église Santo Domingo de Guzmán à San Cristóbal de La Laguna

Église Saint-Dominique, à Paris ;
 Église Saint-Dominique, à Vieux-Thann ;
 Église Saint-Dominique, à Bonifacio ;
 Église Saint-Dominique, à Monpazier ;

Église Saint-Dominique, à Ancône ;
 Église San-Domenico, à Arezzo ;
 Église Saint-Dominique, à Cagli ;
 Église Saint-Dominique, à Matera ;
 Basilique San-Domenico, à Pérouse ;
 Église Saint-Dominique, à Turin ;

Église Saint-Dominique-de-Guzmán à Oaxaca

, également connue comme Sanctuaire national de Notre-Dame du Saint-Rosaire de la Navale de Manille, à Quezon City.

Voir aussi 
 Saint Dominique : principal saint de ce nom, auquel sont dédiées ces églises ;
  : autres saints de ce nom.